A eleição municipal de Porto Velho em 1988 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito à época era Tomaz Correia (PMDB). Foi eleito prefeito o ex-deputado federal Chiquilito Erse (PTB), derrotando o ex-prefeito José Guedes (PSDB).

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Porto Velho-RO